

Persone 
 Domenico Cecchini – cardinale italiano
 Elena Cecchini – ciclista su strada e pistard italiana
 Jessica Cecchini – modella italiana
 Libero Cecchini – architetto italiano
 Lina Cecchini – partigiana e politica italiana
 Loris Cecchini – artista italiano
 Mario Cecchini – vescovo cattolico italiano
 Michele Cecchini – arcivescovo cattolico italiano
 Pier Maria Cecchini – attore teatrale italiano
 Pier Maria Cecchini – attore cinematografico e televisivo e regista italiano
 Sandra Cecchini – tennista italiana
 Torquato Cecchini – calciatore italiano

Altro 
 Cecchini – famiglia di imprenditori
 13798 Cecchini – asteroide
 Nino Cecchini – personaggio immaginario della serie televisiva Don Matteo
 Plurale di cecchino – tiratore scelto